Engelse benaming van sterke man

Persoon
 Steve Strongman, een Canadees bluesgitarist, -zanger en -songwriter
 Strongman (Marvel Comics), een karakter van Marvel Comics
 Strongman (atleet), een sportterm

Plaats
 Strongman Mine, een steenkoolmijn in Nieuw-Zeeland